Серге́й Серге́евич Тара́сов (род. , , СССР) — российский сноубордист, выступающий в хафпайпе. Член олимпийской сборной команды России по сноуборду на Олимпиаде в Сочи. Мастер спорта России.

 Трёхкратный чемпион России (2006, 2007, 2012);
 Обладатель Кубка Европы в хафпайпе (сезон 2010/11).

Биография 
На сноуборд встал в 10 лет, а профессионально начал заниматься с 2002 года.
В декабре 2003 года дебютировал на домашнем этапе Кубка Европы и занял третье место в биг-эйре. На своём первом этапе Кубка мира в январе 2005-го в Москве Сергей замкнул Топ-30, а в конце того же сезона выиграл соревнования в рамках континентального Кубка в Санкт-Петербурге.

В марте 2006 года Тарасов победил на взрослом национальном первенстве в биг-эйре и завоевал серебряную медаль в хафпайпе. С 2007 года выступает преимущественно в хафпайпе. В 2011 году спортсмен выиграл Кубок Европы в дисциплине хафпайп. В 2012 году выиграл звание Чемпиона России в хафпайпе, тем самым став трёхкратным Чемпионом России по сноуборду. Выступал на домашних зимних Олимпийских играх 2014 в дисциплине хафпайп и занял 36 место.

Выступает за Санкт-Петербург, школу Высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта (ГБУ ДОД СДЮСШОР ШВСМ по ЗВС). Студент РГУФК.

Спортивная карьера

Результаты выступлений в Кубке мира

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте FIS
 Профиль на сайте ФГССР
 Профиль на сайте команда.рф

Спортсмены Санкт-Петербурга
Сноубордисты России
Чемпионы России по сноуборду
Мастера спорта России
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2014 года